Walter Sauermilch ist der Name folgender Personen:

* Walter Sauermilch (Chemiker) (1902–1994), deutscher Chemiker und Heimatforscher
 Walter Sauermilch (Politiker) (1935–2022), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), MdB